Min'an (kinesiska: 民安, 龙山县, Min’an, 民安镇) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Hunan, i den södra delen av landet, omkring 370 kilometer väster om provinshuvudstaden Changsha. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Min'an är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Min'an är det största samhället i trakten. Trakten runt Min'an består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Hunan
WP:Projekt Kina